Europamästerskapet i futsal 2012 spelades i Vitryssland 14–19 maj 2010 och var den 10:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Nio landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Placeringsmatcher

Spelträd

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2012
Futsalåret 2012
2012 i Vitryssland
Futsal i Belarus
Sportevenemang i Belarus